

Плес — громада в землі Баварія.

Князівство Плес — одне з сілезьких удільних князівств.
 Плес — німецька назва міста Пщина.

Плес — хутір в Алексєєвському районі Волгоградської області.

Пароніми 
 Пльос — місто в Росії.
 Плєс (пляс, пліс) — колядування в гуцулів у супроводі трембіт і рогів.

Див. також 
 Плесо (значення)
 Пльос (значення)